Флаг муниципального образования Шабе́льское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 14 ноября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4603.

Описание 
«Полотнище зелёного цвета с соотношением сторон 2:3, несущее в центре жёлтое изображение маяка с лучами, достигающими боковых краёв полотнища; вдоль нижнего края расположены две полосы — узкая жёлтая, составляющая 1/20 ширины полотнища, и широкая голубая, составляющая 1/5 ширины полотнища, разделённые линией в виде остроконечных волн; голубая полоса несёт троекратно повторенное жёлтое изображение сазана».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, географические и экономические особенности Шабельского сельского поселения.

История организованного освоения территории современного Шабельского сельского поселения Щербиновского района началась с первого межевания в 1783 году церковной земли церкви Николая Чудотворца, дачи-села Николаевка (Сазальник) Ростовского уезда Екатеринославской губернии, расположенного на берегу Азовского моря, принадлежащего оберпровиантмейстеру Дмитрию Васильевичу Змиеву.

Село Шабельское (Сазальник, Сазанлык, Николаевка) основано в 1783 году. В 1797 году, после постройки церкви, освящённой в честь святого Николая Угодника, переименовано в Николаевку. В 1811 году село переименовано в Шабельское.

Село расположено на Сазальницкой косе, названной по небольшой речушке Сазальник, поэтому издавна существовало второе название села Сазальник, которое является русской перегласовкой тюркского слова «сазанлык» — «изобилующий рыбой, сазанами», что на полотнище символически изображено тремя жёлтыми сазанами.

В настоящее время основной продукцией сельскохозяйственной деятельности является выращивание пшеницы, что символизирует жёлтый цвет полотнища. Жёлтый цвет (золото) также является символом богатства, уважения, стабильности.

Село является самой северной точкой Краснодарского края. На высоком берегу Азовского моря на территории села расположена погранзастава и маяк, изображённый на полотнище, который освещает путь судам и местным рыбакам. Маяк является символом правильного выбора пути, надежды.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, уважения, интеллекта, стабильности.

Зелёный цвет полотнища символизирует богатую природу сельского поселения, его развитое сельское хозяйство.

Голубой (лазурь) цвет полотнища символизирует водные просторы, добродетель, преданность, честь.

Примечания